22-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 4 марта 2007 года в рамках Европейского тура UCI 2007. 

Победу на гонке одержал итальянский велогонщик Джузеппе Муралья из команды «», но проведенный сразу после завершения соревнования допинг-тест дал позитивный результат на ХГЧ. Спортсмен был отстранён от гонок, а после расследования — дисквалифицирован UCI за применение допинга. Все его результаты, начиная с 4 марта 2007 года по 10 октября 2009 года, включая победу на Классике Альмерии-2007, были аннулированы. Перераспределение итоговых мест организаторами гонки не производилось.

Участники 
В гонке приняли участие 14 команд: 8 команд категории UCI ProTeam и 6 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 118 гонщиков. До финиша доехали 106 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2007  на FirstCycling
 
 
 
 

2007 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2007 году
Март 2007 года